Forsthof steht für:
 Forsthaus

Geographische Objekte:

  in Deutschland:
 Forsthof (Brennberg), Ortsteil der Gemeinde Brennberg, Landkreis Regensburg, Bayern
 Forsthof (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Forsthof (Crivitz), Wohnplatz von Crivitz, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Forsthof (Gallin-Kuppentin), Wohnplatz von Gallin-Kuppentin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Forsthof (gemeindefreies Gebiet), im Landkreis Nürnberger Land
 Forsthof (Gerolsbach), Ortsteil der Gemeinde Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Forsthof (Holldorf), Wohnplatz der Gemeinde Holldorf, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Forsthof (Karstädt), Wohnplatz der Gemeinde Karstädt, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Forsthof (Kuhlen-Wendorf), Wohnplatz von Kuhlen-Wendorf, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Forsthof (Lechbruck am See), Ortsteil der Gemeinde Lechbruck am See, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Forsthof (Luhe-Wildenau), Ortsteil des Marktes Luhe-Wildenau, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Forsthof (Mestlin), Wohnplatz von Mestlin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Forsthof (Neuburg an der Donau), Ortsteil der Stadt Neuburg an der Donau, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Forsthof (Nürnberg), Wüstung der Stadt Nürnberg, Bayern
 Forsthof (Oerlenbach), Ortsteil der Gemeinde Oerlenbach, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Forsthof (Parchim), Wohnplatz von Parchim, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Forsthof (Peenehagen), Ortsteil der Gemeinde Peenehagen, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Forsthof (Reuth bei Erbendorf), Ortsteil der Gemeinde Reuth bei Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Forsthof (Schalkham), Ortsteil der Gemeinde Schalkham, Landkreis Landshut, Bayern
 Forsthof (Schwabach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Schwabach, Bayern
 Forsthof (Steinheim an der Murr), Weiler im Stadtteil Kleinbottwar von Steinheim an der Murr, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Forsthof (Sulzbach-Rosenberg), Ortsteil der Stadt Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Forsthof (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Forsthof (Vellahn), Wohnplatz von Vellahn, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Forsthof (Winklarn), Ortsteil des Marktes Winklarn, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Forsthof (Woldegk), Wohnplatz der Stadt Woldegk, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
  in Österreich:
 Forsthof (Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf), Dorf im Bezirk Baden, Niederösterreich
 Forsthof (Gemeinde Pollham), Ortschaft von Pollham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Einzelanwesen:
 Forsthof Jamel, Anwesen im Ortsteil Jamel der Gemeinde Gägelow, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Forsthof Marienhölzungsweg, in Flensburg, Schleswig-Holstein
 Forsthof Stolberg (Harz), denkmalgeschützter Forsthof in Stolberg (Harz) in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Forsthoff 
 Forsthöfe
 Forsthofen